The Red Shoes (film), een Britse dramafilm uit 1948 onder regie van Michael Powell en Emeric Pressburger
 The Red Shoes (muziekalbum), een muziekalbum van Kate Bush uit 1993